Vicente Guerrero kan syfta på:

Vicente Guerrero, Mexikos president 1829–1831

Geografi

Mexiko 

 Vicente Guerrero, La Trinitaria, 
 Vicente Guerrero, José Azueta, 
 Vicente Guerrero, Acatlán, 
 Vicente Guerrero, Tolcayuca, 
 Vicente Guerrero, Aljojuca, 
 Vicente Guerrero, Tlaxcala, San Pablo del Monte, 
 Vicente Guerrero, Jiquipilas, 
 Vicente Guerrero, Champotón, 
 Vicente Guerrero, Metlatónoc, 
 Ejido Vicente Guerrero, ort, Veracruz, Pánuco, 
 Vicente Guerrero, Zongolica, 
 Vicente Guerrero, Las Choapas, 
 Vicente Guerrero, Nayarit, Rosamorada, 
 Vicente Guerrero, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Vicente Guerrero, Vicente Guerrero, 
 Vicente Guerrero, Baja California, Ensenada, 
 Vicente Guerrero kommun, Durango, 
 Vicente Guerrero kommun, Puebla, 
 Vicente Guerrero, Venustiano Carranza, 
 Vicente Guerrero, Papantla, 
 Vicente Guerrero, Álamo Temapache, 
 Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, 
 Vicente Guerrero, Olintla, 
 Vicente Guerrero, Tepetlán, 
 Vicente Guerrero, Sinaloa, Guasave, 
 Vicente Guerrero (östra Salto de Agua kommun), 
 Vicente Guerrero, Chilchotla, 
 Vicente Guerrero, Tonalá, 
 Vicente Guerrero, Francisco León, 
 Vicente Guerrero, Coapilla, 
 Vicente Guerrero, Jalacingo, 
 Vicente Guerrero, Reforma, 
 Vicente Guerrero, Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, 
 Vicente Guerrero, Fresnillo, 
 Vicente Guerrero, Candelaria, 
 Vicente Guerrero, Carlos A. Carrillo, 
 Vicente Guerrero, Tila, 
 Vicente Guerrero, San Miguel el Grande, 
 Vicente Guerrero, Atlixtac, 
 Vicente Guerrero, Huautla, 
 Vicente Guerrero, Jalisco, Tomatlán, 
 Vicente Guerrero, Villa de Cos, 
 Vicente Guerrero, Tierra Blanca, 
 Vicente Guerrero, San Juan de Guadalupe, 
 Vicente Guerrero, San Luis Potosí, Salinas, 
 Vicente Guerrero, Río Bravo, 
 Vicente Guerrero (västra Salto de Agua kommun), 
 Vicente Guerrero, Mecayapan, 
 Vicente Guerrero, Catazajá, 
 Vicente Guerrero, Playa Vicente, 
 Vicente Guerrero, San Lucas Ojitlán, 
 Vicente Guerrero, Juan Rodríguez Clara, 
 Vicente Guerrero, Mazatán,